Charles Guyot (1892-1963), dit Géo-Charles, poète et écrivain français
 Charles Guyot (1890-1958), coureur cycliste suisse
 Charles Guyot (1925-1973), coureur cycliste suisse, fils du précédent
 Charles Guyot (1851-1921), personnalité du  dont une rue porte le nom

Personnalité utilisant un pseudonyme